Мурали — название населённых пунктов в России:

 Мурали — село в Арском районе Татарстана.
 Мурали — село в Кайбицком районе Татарстана.

См. также 
 Mural (мурали) — живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях.